„Heckflosse“ ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für folgende Pkw-Baureihen der deutschen Automobilmarke Mercedes-Benz:

 Mercedes-Benz W 110
 Mercedes-Benz W 111
 Mercedes-Benz W 112